Белявская (фамилия)
 Белявская, Дора Борисовна (1898—1986) — советский вокальный педагог, оперная певица, пианистка, профессор.
 Белявская, Ирина Михайловна (1913—1975) — советский историк.
 Белявская, Ольга Леонидовна (род. 1959) — советская и российская актриса.

См. также 
 Белявский